Барофилы, или пьезофилы, — тип экстремофилов: организмы, способные обитать в условиях с крайне высоким давлением до 700 атмосфер и более. К ним относятся глубоководные бактерии (например, Barotolerant, Halomonas) и археи. Большинство барофилов растёт в темноте и очень чувствительны к воздействию ультрафиолета.

Ряд бактерий хорошо переносят гидростатическое давление до  кПа, а отдельные виды не растут при давлении ниже  кПа. Например, глубоководной бактерии Halomonas salaria для роста требуется давление около 1000 атмосфер и температура 3 °C.

Литература 
Sharma, A.; Scott, J. H.; Cody, G. D.; Fogel, M. L.; Hazen, R. M.; Hemley, R. J.; and Huntress, W. T. (February 2002). "Microbial activity at gigapascal pressures". Science 295 (5559): 1514–16
ZoBell, CE. und Johnson, FH. (1949): The influence of hydrostatic pressure on the growth and viability of terrestrial and marine bacteria. In: J Bacteriol. 57(2); 179–189; PDF (freier Volltextzugriff, engl.)
 ZoBell, CE. und Morita, RY. (1957): Barophilic bacteria in some deep sea sediments. In: J Bacteriol. 73(4); 563–568; PMID 13428691; PDF (freier Volltextzugriff, engl.)

Экстремофилы
Микробиология